Marjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Morād Jān, ort, Lorestan, 
 Maryānaj, ort, Hamadan, 
 Javārān, ort, Kerman, 
 Marjān Bābāmorād, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar